Timón hace referencia a varios artículos:

Dispositivo
 Volante de dirección, dispositivo con el cual se controla el automóvil. En algunos países se lo llama «timón».
 Timón (dispositivo), elemento para dar dirección a vehículos que se desplazan a través de un fluido, como barcos y aviones.
 Timón de dirección, utilizado en embarcaciones y el que permite que los aviones realicen el movimiento de guiñada.
 Timón de profundidad, permite que los aviones realicen el movimiento de cabeceo.
 Timón de espadilla, el más antiguo de los que se han usado en embarcaciones, situado en una de las dos amuras de popa.
 Timón de codaste, situado en el codaste, en el eje mismo de la quilla; este tipo de timón reemplazó al precedente durante el .
 Rueda de timón, dispositivo para accionar el timón de las embarcaciones.

Personas
 Timón el Silógrafo, filósofo escéptico llamado Timón de Candela (320 a. C. - 235 a. C.)
 Timon (seudónimo), del escritor y político francés Louis Marie de la Haye (1788-1868), vizconde de Cormenin.

Lugares
 Timón (Madrid), barrio administrativo en el distrito de Barajas, en Madrid (España).

Ficción
 Timón de Atenas, obra de William Shakespeare.
 Timón (personaje de El rey león).

Zoología
 Timon: género de lagartos de la familia Lacertidae.